Konikowo [] ist eine polnische Ortsbezeichnung:
 Konikowo (Gniezno), Stadtteil von Gniezno, Woiwodschaft Großpolen (bis 1945: Konikowo, Kreis Gnesen, Posen)
 Konikowo (Gołdap), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945: Kleeberg, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Konikowo (Świeszyno), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern (bis 1945: Konikow, Kreis Köslin, Pommern)